Тенабо има више значења:

 Општина Тенабо (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Тенабо (Тенабо, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику